Arcellani – abitanti di Arcella (Montefredane)
Arcellani – abitanti di Arcella (Padova)